

Astronomia 
R 66, una stella massiccia della Grande Nube di Magellano

Chimica 
 R66 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R66 – strada regionale Gingindlovu – Pongola (Sudafrica)

Aeronautica 
 Robinson R66 – elicottero leggero